Nové Dvory est un toponyme qui peut désigner :

Nové Dvory, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nové Dvory, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Nové Dvory, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ; 
 Nové Dvory, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Voir aussi 
 Dvory

Homonymie de localités en  Tchéquie